El 2009, els cent departaments francesos es dividien en 342 districtes (entre ells 12 a ultramar)

Referències 

Districtes De Franca